То́рнтон Ни́вен Уа́йлдер (; 17 апреля 1897 — 7 декабря 1975) — американский прозаик, драматург и эссеист, лауреат Пулитцеровской премии (1928, 1938 и 1943).

Биография 
Торнтон Уайлдер родился 17 апреля 1897 года в Мэдисоне (штат Висконсин) в семье издателя Амоса Паркера Уайлдера и журналистки Изабеллы Найвен Уайлдер, подростком посещал немецкоязычную школу в Шанхае, где его отец занимал дипломатическую должность. Во время Первой мировой войны Уайлдер служил в Береговой охране США. 

Некоторое время учился в Оберлинском колледже (Огайо), затем поступил в Йельский университет. В 1920 году получил там диплом бакалавра, а в 1925 году, уже в Принстонском университете, — степень магистра. В 1926 году опубликовал свой первый роман «Каббала» (The Cabala).

С 1930 по 1936 году читал курс сравнительного литературоведения в Чикагском университете. Преподавал литературу в Гарвардском и ряде других университетов. Участник Второй Мировой войны. Получил воинский чин подполковника.

7 декабря 1975 году Уайлдер скончался во сне в Хамдене (шт. Коннектикут).

Творчество

Романы 
 «Каббала» / The Cabala (1926)
 «Мост короля Людовика Святого» / The Bridge of San Luis Rey (1927)
 «Женщина с Андроса» / The Woman of Andros (1930)
 «К небу мой путь» («Небо — моя обитель») / Heaven’s My Destination (1935)
 «Мартовские иды» / Ides of March (1948)
 «День восьмой» / The Eighth Day (1967)
 «Теофил Норт» / Theophilus North (1973)

Пьесы 
 «И зазвучит труба» / The Trumpet Shall Sound (1926)
 «Ангел, возмутивший воды, и другие пьесы» / An Angel That Troubled Waters and Other Plays (1928)
 «Наш городок» / Our Town (1938)
 «Купец из Йонкерса» / The Merchant of Yonkers (1938)
 «На волосок от гибели» / The Skin of Our Teeth (1942)
 «Сваха» / The Matchmaker (1954, по пьесе Иоганна Нестроя, позже стала основой мюзикла «Хелло, Долли!», 1964)
 «Алкестиада, или Жизнь в солнечном свете» / The Alcestiad: Or, A Life In The Sun (1955)
 Plays for Bleeker Street (1962)

Оперные либретто 
 «Долгий рождественский ужин» (для Пауля Хиндемита)
 «Алкестиад» (для Луизы Тальма)

Киносценарии 
 «Тень сомнения» (для Альфреда Хичкока)

Экранизации 
 1929 — «Мост короля Людовика Святого»
 1940 — «Наш городок»
 1944 — «Мост короля Людовика Святого»
 1988 — «Мистер Норт»
 2004 — «Мост короля Людовика Святого»

Театральные постановки 
 «Мартовские иды»  - спектакль Театра им. Е.Вахтангова, режиссёр А.Кац, 1991 г.
«Наш городок» - спектакль Санкт-Петербургского театра «Суббота», режиссер Александр Кузин, 2019

Издания на русском языке 
 Уайлдер Т. Мост короля Людовика Святого; День восьмой / Пред. А. Мулярчика. — М.: Прогресс, 1976. — 496 с. — (Мастера современной прозы)
 Уайлдер Т. Наш городок: Пьеса в трёх действиях / Пер. Ю. Родман. — М.: Искусство, 1979. — 72 с.
 Уайлдер Т. Мост короля Людовика Святого / Пер. В. Голышева. Мартовские иды / Пер. Е. Голышевой. День восьмой / Пер. Е. Калашниковой. Послесл. Д. М. Урнова. — М.: Радуга, 1983. — 704 с.
 Уайлдер Т. Мост короля Людовика Святого / Пер. В. Голышева. Мартовские иды / Пер. Е. Голышевой. День восьмой / Пер. Е. Калашниковой. Послесл. Д. М. Урнова. — М.: Правда, 1990. — 704 с.
 Уайлдер Т. Ангел, возмутивший воды, и другие пьесы / Пер. П. Ю. Рыбиной. — М.: Типография Россельхозакадемии, 2005. — 190 с. — 500 экз.
 Уайлдер Т. Небо — моя обитель / Пер. Ю. А. Здоровова. — М.: ООО «АСТ», 2010. — 222 с. 
 Уайлдер Т. Женщина с Андроса / Пер. Н. А. Анастасьева. — М.: ООО «АСТ», 2010. — 188 с. 
 Уайлдер Т. Каббала / Пер. С. Б. Ильина. — М.: ООО «АСТ», 2010. — 221 с.
 Уайлдер Т. Теофил Норт. Каббала. Женщина с Андроса. Небо — моя обитель. — М.: ООО «АСТ», 2010. — 704 с. — 2 000 экз.
 Уайлдер Т. Теофил Норт / Пер. В. Голышева. Мартовские Иды / Пер. Е. Голышевой. Пред. Н. Анастасьева. — М.: Художественная литература, 1981. — 543 с.

Награды 
 Пулитцеровские премии:
 1928 — за повесть «Мост короля Людовика Святого»,
 1938 — за пьесу «Наш городок»,
 1943 — за пьесу «На волосок от гибели».

 1952 и 1962 — Золотые медали Американской академии искусств и литературы.
 1965 — Национальная медаль.
 1967 — Национальная книжная премия за роман «День восьмой».
 1974 — Медаль Джеймса Мэдисона

Примечания

Ссылки 

 The Thornton Wilder Society
 The Library of Congress: «Today in History: April 17»
 Wilder at The Thacher School; Wilder as closeted gay
 Text of Tony Blair’s speech quoting Wilder
 
 

Выпускники Оберлинского колледжа
Выпускники Йельского университета
Лауреаты Пулитцеровской премии за художественную книгу
Члены Баварской академии изящных искусств
Почётные доктора Гарвардского университета
Почётные доктора Йельского университета
Президенты Международного ПЕН-клуба